Síndrome de Ulises puede hacer referencia a:
Síndrome de Ulises, un síndrome psicológico asociado al estrés crónico que afecta a emigrantes.
Síndrome de Ulises (2004), un poemario del escritor cubano Arsenio Rodríguez Quintana.
El síndrome de Ulises, una novela del colombiano Santiago Gamboa.
El síndrome de Ulises (2007-2008), serie de televisión española, emitida en Antena 3.